Хотова  ( транслит. Chatava , бел: Хатава) — деревня в  Столбцовском районе Минской области . Входит в состав Деревнянского сельсовета.

До декабря 2011 г. был центром Хотовского сельсовета.

Достопримечательности 

 Церковь Пресвятого Сердца Иисуса (1931-1934, кирпичная).
 Остатки усадьбы Ленских — хозяйственный двор XIX века.

Литература 

 Chotów (2) // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Tom I (Aa — Dereneczna), 1880. — S. 639  (польск.)

Ссылки 

Населённые пункты Столбцовского района